Охримовка () — село,
Охримовский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область, Украина.

Население по переписи 2001 года составляет 625 (286/339 м/ж) человек.

Является административным центром Охримовский сельский совет, в который, кроме того, входят сёла
Малая Волчья,
Рыбалкино и
Чайковка.

Географическое положение 
Село Охримовка находится, в основном, на левом берегу реки Волчья в месте впадения в неё реки Плотва, выше по течению в 3-х км расположено село Малая Волчья, ниже в 2-х км — село Чайковка.

История 
 1674 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и свино-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские.

Достопримечательности 
 Ботанический заказник общегосударственного значения «Волчанский». Площадь, 185,0 га. Размещен около сёл Землянки, Малая Волчья, Николаевка, Волоховка, Нестерное, Охримовка, Бочково. Редкие меловые и степные фитоценозы на правому берегу реки Волчья, уникальное на Украине месторасположение реликтового эндемичного исчезающего вида кустарников — волчеягодник Софии. В растительном покрове значительная роль принадлежит группировкам с доминированием эндемических, реликтовых и исчезающих видов из Европейского Красного списка: проломник Козо-Полянского, иссоп меловой, полынь молочноцветковая, ранник меловой. Флора насчитывает более 500 видов растений.
 Братская могила советских воинов. Похоронено 232 воина.
 Памятный знак воинам-односельчанам. 1941—1945 гг.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района